Наталија Ногулич (рођена као -{Natalija Nogulich}-, Чикаго, Илиноис, 1. октобар 1950) америчка је глумица српског порекла.

Глумачку каријеру отпочела је седамдесетих година прошлог века, а публици је најпознатија по улози команданта свемирске станице, Алине Нечајеве у НФ-серијалима Звездане стазе: следеће генерација и Звездане стазе: дубоки свемир 9. У серијалу Досије икс у прве две сезоне је тумачила улогу Икса, али је замењена Стивеном Вилијамсом. У филму Хофа (1992) тумачила је улогу Џозефин Хофе. Позајмила је глас Мон Мотми () у радио-адаптацији дела Повратак Џедаја.

Биографија 
Рођена је 1. октобра 1950. године, од оца Војина Ногулића () и мајке Јелене (рођене Мандушић) у српској заједници источног дела града Чикага. Њен деда по очевој линији Ристо Ногулић, српски емигрант пореклом из Требиња, који је дошао у Америку још пре Првог светског рата, био је активан и српској зајеници и један је од утемељивача Цркве Христовог рођења у Чикагу. Отац Војин учествовао је у бици за Нормандију, у Другом светском рату.

Школовала се у држави Илиноис, у Шпанији и Италији. Током студирања и путујући по Европи, научила је да говори на пет језика. Дипломирала је историју уметности на колеџу Лејк Форест, 1971. године. Године 1976, постала је члан позоришној трупе Дејвида Мемета из Чикага. Касније је радила на Бродвеју и у Лос Анђелесу под менторством Стеле Адлер и Мајкла Моријартија. Била је ученица Кенета Макмилана, којег је често замењивала у улози предавача и редитеља.

Данас филмску режију на дипломским и постдипломским студијама као ванредни професор на Колеџу () у Пасадени.

Занимљивости 
Добро познаје српски језик, зна да чита ћирилицу и поносна је на своје породично име. Везано за своје порекло је:
 написала сценарио и режирала документарни филм () 2000. године, о свом деди, Александру Мандушићу, емигранту пореклом из cела Средска kod Призрена, који је у Првом светском рату, као амерички добровољац, за велику храброст одликован конгресном медаљом части. Продуцент филма је била њена сестра Данијела Гомез.
 децембра 2012. објавила роман „Женски рат“ (), љубавну причу, замишљену као први део трологије о освети и праштању током грађанског рата 90-их. Прича, коју је покушала да прикаже из угла Срба, посветила је својој породици.

Филмографија 

|-
|1978.||||Stony Island||||
|-
|1979.||||Mind Over Murder||||
|-
|1980.||||Lou Grant||||
|-
|1981.||||Four Friends||Вера||
|-
|1983.||||MysteryDisc: Many Roads to Murder||Сабрина||
|-
|1984.||||Vamping||Јулија||
|-
|1986.||||Taking It Home||Кети||
|-
|1986.||||Designing Women||||
|-
|1987.||||My Sister Sam||||
|-
|1987.||||Simon & Simon||||
|-
|1987.||||Dynasty||||
|-
|1987.||||Sister, Sister||||
|-
|1987.||||Cagney & Lacey||||
|-
|1988.||||The Dirty Dozen: The Fatal Mission||||
|-
|1988.||||Things Change||Ана||
|-
|1988.||||War and Remembrance||||
|-
|1989.||||The Neon Empire||||
|-
|1989.||||Dirty Dancing||||
|-
|1989.||||CBS Schoolbreak Special||||
|-
|1989.||||Out on the Edge||||
|-
|1989.||||Coach||||
|-
|1989.||||Christmas Vacation||||
|-
|1990.||||Tales from the Crypt||||
|-
|1990.||||The Guardian||||
|-
|1990.||Разгледнице из пакла||Postcards from the Edge||||
|-
|1990.||||Lifestories||||
|-
|1991.||||Father Dowling Mysteries||||
|-
|1991.||||The Boys||||
|-
|1991.||||Homicide||||
|-
|1988—1991.||||Matlock||||
|-
|1992.||||The Prom||||
|-
|1992.||||The Water Engine||||
|-
|1992.||||Freshman Dorm||||
|-
|1992.||||Freshman Dorm||||
|-
|1991—1992.||||Brooklyn Bridge||||
|-
|1992.||||Hoffa||||
|-
|1992—1993.||||Civil Wars||||
|-
|1993.||||It's Nothing Personal||||
|-
|1993.||Крв за крв||Blood In, Blood Out||||
|-
|1993.||||Jack's Place||||
|-
|1993.||||Sisters||||
|-
|1993.||||Moon Over Miami||||
|-
|1994.||||The Chase||||
|-
|1990—1994.||||L.A. Law||||
|-
|1994.||||Children of the Dark||||
|-
|1992—1994.||Звездане стазе: Следећа генерација||Star Trek: The Next Generation||||
|-
|1994.||||Confessions of a Sorority Girl||||
|-
|1994.||||The Glass Shield||||
|-
|1994.||Звездане стазе: Дубоки свемир 9||Star Trek: Deep Space Nine||||
|-
|1992—1995.||||Murder, She Wrote||||
|-
|1992—1995.||||Picket Fences||||
|-
|1995.||||Above Suspicion||||
|-
|1995.||||Steal Big Steal Little||||
|-
|1995.||||Dazzle||||
|-
|1995.||||Aaahh!!! Real Monsters||||
|-
|1995.||||The Client||||
|-
|1995.||||NewsRadio||||
|-
|1995.||||Ned and Stacey||||
|-
|1995.||||The Shot||||
|-
|1996.||||The Commish||||
|-
|1996.||||Eye for an Eye||||
|-
|1996.||||The Lazarus Man||||
|-
|1996.||||Murder One||||
|-
|1996.||||After Jimmy||||
|-
|1996.||||Dark Skies||||
|-
|1996.||||The Sleepwalker Killing||||
|-
|1997.||The Practice||The Practice||||
|-
|1997.||||C-16: FBI||||
|-
|1998.||||Prey||||
|-
|1998.||||Jenny||||
|-
|1998.||||The Get||||
|-
|1998.||Фрејжер||Frasier||||
|-
|1998.||||Home Improvement||||
|-
|1998.||||Caroline in the City||||
|-
|1998.||||Tracey Takes On...||||
|-
|1997—1999.||||Tracey Takes On...||||
|-
|1996—1999.||||The Pretender||||
|-
|1999.||||Restraining Order||||
|-
|1999.||||Chicago Hope||||
|-
|1999.||||Ryan Caulfield: Year One||||
|-
|2000.||||Grown Ups||||
|-
|2001.||||Days of Our Lives||||
|-
|2001.||||The Lot||||
|-
|2001.||||Dying to Dance||||
|-
|2002.||||Nikki||||
|-
|2002.||||Sabrina, the Teenage Witch||||
|-
|2002.||Али Мекбил||Ally McBeal||||
|-
|2002.||Чари||Charmed||||
|-
|2003.||||For the People||||
|-
|2003.||||Without a Trace||||
|-
|2003.||||Watching Ellie||||
|-
|2003.||||Frankie and Johnny Are Married||||
|-
|2004.||||JAG||||
|-
|2004.||||It's All Relative||||
|-
|2004.||||Spartan||||
|-
|2004.||||The Division||||
|-
|2004.||||Crossing Jordan||||
|-
|2004.||||The Hollow||||
|-
|2004.||||Medical Investigation||||
|-
|2004.||||Growing Pains: Return of the Seavers||||
|-
|2004.||||The West Wing||||
|-
|2004.||||Huff||||
|-
|2005.||||Drake & Josh||||
|-
|2005.||||Locusts||||
|-
|2005.||||The Closer||||
|-
|2005.||||Pizza My Heart||||
|-
|2005.||Режи ме||Nip/Tuck||||
|-
|2005—2006.||||Strong Medicine||||
|-
|2006.||Боунс (ТВ серија)||Bones||||
|-
|2006.||||So noTORIous||||
|-
|2006.||||The Unit||||
|-
|2006.||||Toot & Puddle: I'll Be Home for Christmas||||
|-
|2006.||||The Young and the Restless||||
|-
|2007.||24 часа||24||||
|-
|2007.||||Notes from the Underbelly||||
|-
|2008.||||Jane Doe: Eye of the Beholder||||
|-
|2008.||||The Middleman||||
|-
|2008.||||Lincoln Heights||||
|-
|2009.||||Ready 2 Rumble Revolution||||Видео игра
|-
|2009.||||Commentary||||
|-
|2010.||||The Hard Times of RJ Berger||||
|-
|2011.||||I Melt with You||||
|-
|2011.||||Hot in Cleveland||||
|-
|2012.||||Suburgatory||||
|-
|2013.||||Guys with Kids||||
|-
|2013.||||Red Widow||||
|-
|2013.||||Sharkskin||||
|-
|2013.||||Phil Spector||||
|}

Референце

Види још 
 Списак знаменитих Срба у Америци

Спољашње везе 

 
 Cineman: Natalia Nogulich, Приступљено 17. 3. 2013.
 

Рођени 1950.
Срби у Америци
Америчке глумице
Биографије живих особа